Szwajcaria:
 Hergiswil – gmina w kantonie Nidwalden
 Hergiswil bei Willisau – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Willisau